In der Saison 1996/97 konnten der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm und die Schacksällskapet Manhem die Konkurrenz deutlich deklassieren; der Sieg im direkten Vergleich bescherte Rockaden Stockholm den sechsten Titel in Folge.
Im Vorjahr waren die Schacksällskapet Luleå, die Åstorps Schacksällskap und Linköpings ASS aufgestiegen. Während Luleå den Klassenerhalt erreichte, mussten Åstorp und Linköping zusammen mit dem Limhamns SK direkt wieder absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1996/97.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 27. Oktober, 17. November, 8. Dezember 1996, 19. Januar, 2. und 23. Februar sowie am 7., 8. und 9. März 1997. Die letzten drei Runden wurden zentral in Eksjö gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand (PDF-Datei; 12,07 MB) in Tidskrift för Schack 3/1997, S. 141 (schwedisch)
 Ergebnisse im Bulletin des Sveriges Schackförbund, S. 4, 32, 60, 88, 116, 144, 173ff. (PDF-Datei; 18,74 MB)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1996
Schachveranstaltung 1997